Лос Изотес има више значења:

 Лос Изотес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Изотес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику